TBPR ist eine Abkürzung für:

 Thin-billed Prion (Beringungscode TBPR) eine südamerikanische Seevogelart in der Region vor Feuerland
 Toolbar Page Rank (Google), eine Maßzahl für die Sucheffektivität von Webseiten in Internet-Suchmaschinen, siehe Page Rank 

TBPR